Пало де Агва има више значења:

 Пало де Агва (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пало де Агва (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику